Staatsliga (1964/1965) była 54. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół LASK Linz. Był to pierwszy tytuł mistrza Austrii zdobyty przez drużyn spoza Wiednia.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
1964 w Austrii
1965 w Austrii